

Visconde do Rio Branco est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Visconde do Rio Branco était le titre nobiliaire de José Maria da Silva Paranhos

Voir aussi